That's Right kan syfta på:
That's Right (sång av Carl Perkins) – en sång av Carl Perkins från 1957.
That's Right (sång av Ciara) – en sång av Ciara från 2006.